Slovo Stowe má několik významů:

 Místní jména:
 Velká Británie:
 město Stowe (Buckinghamshire)
 historický park a venkovské sídlo Stowe House
 USA:
 Město Stowe (Pennsylvania)
 Město Stowe (Vermont)
 Správní obvod Stowe (township) (okres) ve státě Pennsylvania
 Příjmení
 Harriet Beecher Stoweová (1811-1896), americká spisovatelka

Externí odkazy